Слон:
 Слон — рід ссавців ряду хоботних.
 Слон — шахова фігура
 СЛОН — російська абревіатура, Соловецький табір особливого призначення

Фільми 

 «Слон» — британський короткометражний фільм 1989 року, режисер Алан Кларк.
 «Слон» — американський фільм, 2003 року, реж. Ґас Ван Сент.
 «Слон» — російський фільм 2010 року, реж. Володимир Карабанов.